

Persone
 Angela Whyte (1980) – ostacolista canadese
 Christopher Whyte (1952) – poeta, critico letterario e traduttore britannico
 Davellyn Whyte (1991) – ex cestista statunitense
 Derek Whyte (1968) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Dillian Whyte (1988) – pugile ed ex kickboxer inglese di origini giamaicane
 Frederick Methvan Whyte (1865-1941) – ingegnere olandese naturalizzato statunitense
 Gavin Whyte (1996) – calciatore nordirlandese, di ruolo attaccante
 Ian Whyte (1971) – attore, stuntman ed ex cestista britannico
 Jack Whyte (1940-2021) – scrittore scozzese
 James Whyte Black (1924-2010) – farmacologo britannico, vincitore del Premio Nobel per la medicina nel 1988
 Jim Whyte (1944) – ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Kerrith Whyte (1996) – giocatore di football americano statunitense 
 Lauren Whyte (1991) – pallavolista statunitense
 Natalliah Whyte (1997) – velocista giamaicana
 Rosemarie Whyte (1986) – velocista giamaicana, specializzata nei 400 metri piani
 Ross Whyte (1998) – giocatore di curling scozzese
 William Foote Whyte (1914-2000) – sociologo statunitense

Altro
 Drennan Whyte, o White –  leggendaria nave bianca che solcava il Mississippi
 Notazione Whyte – sistema per descrivere il rodiggio di una locomotiva
 Whyte & Mackay – azienda scozzese di bevande alcoliche